Stwardnienie (łac. sclerosis) w medycynie jest określeniem patologii polegającej na zmianie spoistości tkanki na większą w przebiegu danego procesu chorobowego. Może odnosić się do:
 stwardnienia rozsianego (łac. sclerosis disseminata)
 stwardnienia guzowatego (łac. sclerosis tuberosa)
 stwardnienia zanikowego bocznego 
 stwardnienia koncentrycznego (łac. sclerosis concentrica)

ca:Esclerosi
en:Sclerosis